Castleton (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Castleton (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset